Ungelenk ist:

 der Nachname des Elektroingenieurs und Unternehmers Alfred Ungelenk (1890–1978)
 der Name eines Orchesters, siehe Schauorchester Ungelenk

Siehe auch: